Gerfrid ist der Name von:

 Gerfried, Bischof von Münster (Alternativschreibweise)
 Gerfrid (Laon), Bischof von Loan